El término escarola puede referirse, en esta enciclopedia:

 al nombre común de la planta Cichorium endivia;
 a un nombre común de la planta Cichorium intybus, la achicoria común;
 al nombre común de la planta Lactuca virosa.